Kocsis Ernő (1932–2006) labdarúgó (Pécsi Dózsa)
 Kocsis Ernő (1937–2016) festőművész